Alberto Meschi – anarchico e sindacalista italiano
 Alfredo Meschi – pittore italiano
 Isidoro Meschi – presbitero e giornalista italiano
 Italo Meschi – chitarrista italiano
 Michail Schalwowitsch Meschi – calciatore sovietico
 Mychajlo Meschi – calciatore ucraino